André-Jacques Garnerin (1769-1823), est un aérostier français.
 Élisa Garnerin (1791-1853), aérostière française et la deuxième femme parachutiste, nièce d'André-Jacques Garnerin.
 Jean-Baptiste Olivier Garnerin (1766-1849), aérostier, frère d'André-Jacques Garnerin et père d’Élisa. 

Patronyme français